Олимпийский комитет Китая () — организация, представляющая КНР в международном олимпийском движении. Основан в 1910 году; зарегистрирован в МОК в 1979 году.

Штаб-квартира Расположена в Пекине. Является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Китае.

Председатели Олимпийского комитета КНР с 1979 года 
 Чжун Шитун (1979—1985)
 Ли Мэнхуа (1986—1988)
 Хэ Чжэньлян (1989—1994)
 У Шаоцзу (1995—1999)
 Юань Вэйминь (2000—2005)
 Лю Пэн (2005 — н.в.)

Общее количество медалей Китая

См. также 
 Китайская Народная Республика на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Китая .
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Китая .

Китай
Китай на Олимпийских играх